Colter est un patronyme anglo-saxon.

Toponyme 
 Colter's Hell, un site volcanique du Wyoming nommé d'après John Colter
 Pic Colter, un sommet montagneux du Wyoming

Patronyme 
 Charles Wesley Colter (1846-1929), homme politique canadien en Ontario
 Jessi Colter (né en 1943), chanteur country américain
 John Colter (1774-1813), trappeur américain de l'expédition Lewis et Clark
 Mary Colter (1869-1958), architecte américaine
 Mike Colter (né en 1976), acteur américain
 Newton Ramsay Colter (1844-1917), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
  (né en 1977), lanceur américain de baseball
 Steve Colter (né en 1962), joueur américain de basket-ball

Livre 
 Colter: The True Story of the Best Dog I Ever Had, de l'auteur américain Rick Bass. 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais